Osoby o tym nazwisku:
 Grigorij Usijewicz – rosyjski rewolucjonista
 Helena Usijewicz – radziecka publicystka i krytyk literacka